Night of Champions (2011) — пятое по счёту шоу Night of Champions, PPV-шоу производства американского рестлинг-промоушна WWE. Шоу прошло 18 сентября 2011 года на «HSBC-арена» в Буффало, Нью-Йорк, США.

На шоу прошло 7 поединков, 6 из которых за чемпионские пояса. 2 титула сменили своих владельцев. Главным событием шоу стал поединок без дисквалификации между СМ Панком и Triple Hем, по условию которого при проигрыше Triple H, он будет вынужден уйти в отставку.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 

WWE Night of Champions
Спортивные соревнования в Буффало